Sargentes de la Lora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sargentes de la Lora (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Sargentes de la Lora (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar